

Geografia

Italia
Mulazzano – comune della provincia di Lodi
Mulazzano – frazione di Lesignano de' Bagni in provincia di Parma
Mulazzano – frazione di Coriano in provincia di Rimini